Pískovna může být:

těžba
 pískovna – krajově též pískárna, povrchový lom určený pro těžbu přírodního písku.

geografie
 původní název pro Pískovina (Podbeskydská pahorkatina) (584 m) – vrch JJV od města Kopřivnice v okrese Nový Jičín

chráněná území
 Pískovna u Dračice – přírodní památka poblíž obce Rapšach v okrese Jindřichův Hradec
 Pískovna na cvičišti – přírodní památka v okrese Jindřichův Hradec
 Pískovna Erika – evropsky významná lokalita v okrese Sokolov
 Bázlerova pískovna – přírodní památka v okrese Olomouc

Rozcestníky - místopisné jméno